Het seizoen 2010/11 van de Franse Ligue 1 was het 73e seizoen van de hoogste professionele Franse voetbalcompetitie en ging van start op 7 augustus 2010 en eindigde op 29 mei 2011. Voor de tweede keer speelden alle clubs hun competitiewedstrijden met dezelfde wedstrijdbal, geleverd door Puma.

Gepromoveerde teams 
Drie teams promoveerden uit de Ligue 2 voor de start van het seizoen:
 SM Caen (kampioen)
 Stade Brestois (tweede)
 AC Arles-Avignon (derde)

Gedegradeerde teams 
Drie teams degradeerden het vorige seizoen uit de Ligue 1:
 Le Mans UC
 US Boulogne
 Grenoble Foot 38

Degraderende teams 
Drie teams degradeerden uit de Ligue 1 op het einde van het seizoen:
 AS Monaco
 RC Lens
 AC Arles-Avignon

Teams

Ranglijst

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Statistieken

Koplopers per speelronde

Topscorers 
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2010/11 in alle 38 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Doelpunten

Aantal goals per speelronde

Scheidsrechters

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2010/11 uitkwamen in de Ligue 1.

Lille OSC

Bijgaand een overzicht van de spelers van Lille OSC, die in het seizoen 2010/11 onder leiding van trainer-coach Rudi Garcia voor de derde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Frankrijk werden.

Prijzen

Speler van de maand 
 De speler van de maand is een initiatief van de spelersvakbond UNFP en mediapartners L'Équipe, Canal+ en RTL. Zij nomineren elke maand drie spelers waar het Franse publiek op mag stemmen en een winnaar uit volgt.

Individuele prijzen Ligue 1 
 Beste speler: Eden Hazard
 Talent: Mamadou Sakho
 Keeper: Steve Mandanda
 Trainer: Rudi Garcia
 Mooiste doelpunt: Niet uitgereikt
 Team van het seizoen:

Zie ook
Coupe de la Ligue 2010/11
Coupe de France 2010/11

Competitievoetbal 2010/11
Frans voetbalseizoen